Гурова, Виктория:
 Гурова, Виктория Владимировна (род. 1982) — российская спортсменка.
 Гурова, Виктория Павловна (род. 1984) — белорусская волейболистка.